

Littérature 

 Himella rivière dans le pays des Sabines, mentionnée par Virgile dans la même lignée que Casperia et Foruli. (Aen. 7.714.) Selon Vibius Sequester (p. 11. Oberlin), une rivière dans les environs de Casperia portait ce nom ; par recoupement avec Virgile, il pourrait s'agir d'un petit cours d'eau appelé aujourd'hui Aia ou Aja. Il prend sa source au nord dAspra et se jette dans le Tibre.
 Himella, personnage dans Spicilège, une œuvre de Marcel Schwob (1867-1905).

 Biologie 

 Himella, genre de papillons de la famille des Noctuidae, synonyme de Kocakina (en).
 Himella''''', genre de punaises (insectes hétéroptères) de la famille des Coreidae.

Notes et références